Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w Toruniu (dawniej: Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa”) – klub studencki i muzyczny, miejsce spotkań teatralnych i filmowych, należący do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Klub znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie Miasteczka Akademickiego, przy ul. Gagarina 37a, w sąsiedztwie Placu ks. S. Frelichowskiego.

Historia 
Klub powstał w 1958 roku i pierwotnie mieścił się w gmachu Dworu Artusa przy Rynku Staromiejskim 25, przekazanym przez Robotniczy Dom Kultury na rzecz UMK. W 1983 roku klub został przeniesiony do nowo wybudowanego budynku na terenie miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach.

W 2002 roku przed klubem odsłonięto pomnik Grzegorza Ciechowskiego, założyciela zespołu Republika, który na początku swojej działalności ćwiczył, koncertował i był związany z Od Nową.

W latach 2011-2012 trwała rozbudowa oraz modernizacja Od Nowy. W jej ramach dobudowano wielofunkcyjną salę kinowo-teatralną, patio, nowe wejście główne, wraz z szatnią, kasami i holem oraz obszerne foyer, które stanowi przestrzeń wystawienniczą dla nowej Galerii „Dworzec Zachodni”. Modernizacji została poddana również główna sala koncertowa.

W październiku 2018 roku władze Klubu zorganizowały obchody 60–lecia jego istnienia.

Charakterystyka 
W klubie Od Nowa odbywają się koncerty zewnętrznych organizatorów, ale również sam klub organizuje koncerty i zajmuje się działalnością impresaryjną, promuje muzykę, kulturę, sztukę. Przy współpracy z samorządem studenckim organizowane są w Od Nowie także imprezy dla studentów, m.in. koncerty w ramach Juwenaliów UMK, czy otrzęsiny wydziałowe. 

W klubie odbywają się również cykle koncertów jazzowych Jazz Club (w środy), spotkania z ciekawymi osobami (Wieczór Podróżnika i Połączenia bezpośrednie) oraz wystawy i performance w ramach dwóch galerii: Dworca Zachodniego oraz Galerii 011.

W Od Nowie swoją siedzibę ma DKF Niebieski Kocyk. W ramach DKF'u dwa razy w tygodniu, w Od Nowie wyświetlane są filmy.

Klub Od Nowa jest organizatorem cyklicznych, autorskich festiwali. W przestrzeni Od Nowy co roku odbywają się: Afryka Reggae Festival, Toruń Blues Meeting, Jazz Od Nowa Festival, Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra, Majowy BUUM Poetycki oraz najnowszy z festiwali - Od Nowa Metal Fest. Oprócz tego, regularnie od 2002 roku, w klubie Od Nowa odbywa się Koncert Specjalny Poświęcony Pamięci Grzegorza Ciechowskiego.

Klub przyczynił się do sukcesów wielu muzyków i grup muzycznych - dzięki wsparciu i długotrwałej promocji. Pierwsze koncerty zespołów Kult i Rejestracja odbywały się m.in. w Od Nowie. Klub Od Nowa zapisał się w historii toruńskiego zespołu Republika, który swoje pierwsze próby i koncerty miał właśnie w obiekcie na Bielanach.

Jest jedną z najsilniejszych placówek impresaryjnych w województwie wspierających współczesną muzykę i sztukę.

Dyrektorem Od Nowy jest absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Mirosław „Maurycy” Męczekalski.

Galeria Dworzec Zachodni

Nagrody i wyróżnienia 
 2008 - Medal Za Zasługi dla Miasta Torunia na wstędze

Galeria

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Od Nowy

Kluby studenckie
Toruńskie kluby muzyczne
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika